Первомайское () — посёлок, входит в Ильинецкий район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 17 человек. Почтовый индекс — 22750. Телефонный код — 04345. Занимает площадь 0,16 км². Код КОАТУУ — 521281606.

Местный совет 
22753, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.Городок, вул.Шкільна,1

Ссылки 
 Первомайское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Ильинецкого района